РосПравосудие — ныне не действующая некоммерческая бесплатная справочно-правовая система по судебным решениям судов общей юрисдикции, мировых и арбитражных судов РФ. Содержала более 87 миллионов судебных актов (по состоянию на ноябрь 2015).

История создания 
Проект создан Глебом Суворовым и Вадимом Тропниковым 10 апреля 2012 года.

Состав системы 

Решения, включённые в систему, структурированы по различным критериям: специализации суда, судебной инстанции, территориальной принадлежности и т. д. (см. судебная система).

Были доступны следующие разделы:
 Арбитражные дела;
 Административные дела;
 Гражданское судопроизводство;
 Уголовное судопроизводство.

Были представлены решения следующих инстанций:
 Первая инстанция;
 Апелляция;
 Кассация;
 Надзор.

Название раздела отражает характер информации, которая в нём содержится.

Также содержались статистические сведения по адвокатам, юристам, судьям и прокурорам.

Дополнительная функциональность 
 Сравнения судебной статистической информации по регионам РФ;
 Полнотекстовый поиск;
 Диаграммы трендов групп судебных решений по интервалам времени;
 Изображение распределения групп судебных решений по регионам на интерактивной карте;
 Создание и выгрузка архивов документов в машиночитаемом формате.

Закрытие проекта 
По версии Глеба Суворова в ночь с 9 на 10 января 2015 года один из разработчиков проекта скачал резервную копию. Через неделю он якобы стёр исходные коды с сервера и пропал. В связи с этим Глеб Суворов объявил о закрытии проекта. 30 января Вадим Тропников описал события со своей стороны. 4 февраля проект частично заработал, полностью работоспособность восстановлена 17 февраля.

6 марта 2018 года на главной странице проекта вновь появилось заявление о закрытии проекта. Как утверждалось в заявлении, причиной закрытия послужили угрозы от юристов и людей, связанных с полицией. Через два дня сайт восстановил свою работу.

17 июля 2018 года Роскомнадзор заблокировал сайт за незаконное распространение персональных данных.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Информационные системы
Правовые базы данных
Судебная система Российской Федерации